Rocheblave est un patronyme porté par des personnalités françaises et canadiennes du Québec.

 Château de Rocheblave est un château du  situé à Ispagnac, en surplomb de l'entrée des gorges du Tarn, dans le département français de la Lozère.

Philippe-François de Rastel de Rocheblave, dit Chevalier de Rocheblave, né le  à Savournon dans les Hautes-Alpes et mort le  à Québec (ville), est un officier de l'armée française, un homme d'affaires et un homme politique canadien du Bas-Canada. Il fait partie de la Noblesse de Nouvelle-France.

Ses deux fils :
Noël de Rastel de Rocheblave, ( – ), homme politique canadien du Bas-Canada. 
Pierre de Rastel de Rocheblave, ( – ), homme politique canadien du Bas-Canada.